Aša může být:

 Aša (město) – město v Čeljabinské oblasti v Rusku
 Aša (řeka) – řeka v Čeljabinské oblasti v Rusku
 Aša (mytologie) - zarathuštrický koncept ideálního řádu a jeho personifikace